Аболтинь () — латышская фамилия.
 Аболтинь, Павел Теодорович (1916—1981) — латышский советский столяр, депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда.
 Аболтинь, Яков Яковлевич (1927—2006) — бригадир совхоза «Ауструми» Валмиерского района Латвийской ССР, Герой Социалистического Труда. Примечания